Трес Касас има више значења:

 Трес Касас (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Касас (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Касас (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику